Ebelt ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Ebelt (* 1979), deutsche Nachwuchsregisseurin und Drehbuchautorin
 Klaus-Jürgen Ebelt (1922–1996), ehemaliger deutscher Politiker (LDPD)